Трафалгар () може да се отнася за:
 нос Трафалгар
 Битка при Трафалгар
 Трафалгар (площад)
 Трафалгар (Индиана)
 Трафалгар (Нова скотия)
 Трафалгар (албум)
 Трафалгар (подводници)